Spaltegletsjer (Andréeland), een gletsjer in Andréeland, Groenland
 Spaltegletsjer (Nioghalvfjerdsfjorden), een gletsjer uit het fjord Nioghalvfjerdsfjorden, Groenland